Евра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 38 км на північний захід від Ренна, 60 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 691 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1618,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Евран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Евран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор